Апостольский экзархат в Аргентине () — апостольский экзархат Мелькитской католической церкви с центром в городе Кордова, Аргентина. Апостольский экзархат в Аргентины распространяет свою юрисдикцию на всю территорию страны. Кафедральным собором епархии апостольского экзархата в Аргентине является церковь святого Геогрия в городе Кордова.

История 
21 марта 2002 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Quandoquidem saeculorum», которой учредил апостольский экзархат в Аргентине для верующих Мелькитской католической церкви, проживающих на всей территории Аргентины.

Структура 
В Аргентине действуют три прихода апостольского экзархата в Аргентине:
 Церковь святого Георгия в городе Кордова — кафедральный собор;
 Церковь святого Георгия в городе Росарио;
 Церковь Пресвятой Девы Марии Неустанной Помощи в городе Буэнос-Айресе.

Ординарии апостольского экзархата 
 епископ Georges Nicolas Haddad S.M.S.P. (20.04.2002 — 19.12.2005);
 епископ Jean-Abdo Arbach B.C. (17.10.2006 — 23.06.2012) — назначен архиепископом Хомса;
 епископ Ibrahim Salameh, S.M.S.P., с 15 августа 2013 года.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quandoquidem saeculorum

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Аргентины
Епархии Мелькитской католической церкви
Религия в Буэнос-Айресе